San‘a’ (arabiska صنعاء) är ett guvernement i det inre av västra Jemen. Dess administrativa huvudort är San‘a’, som också är landets huvudstad. Själva staden San‘a’ är däremot inte en del av guvernementet, utan den utgör i stället en egen administrativ enhet, Amanat Al-Asemah. Guvernementet har 919 215 invånare och en yta på 13 850 km².

Distrikt 
Guvernementet är indelat i 16 distrikt. 
 Al Haymah Ad Dakhiliyah  
 Al Haymah Al Kharijiyah  
 Al Husn  
 Arhab  
 Attyal  
 Bani Dhabyan  
 Bani Hushaysh  
 Bani Matar  
 Bilad Ar Rus  
 Hamdan  
 Jihanah  
 Khwlan  
 Manakhah  
 Nihm  
 Sa'fan  
 Sanhan

Källor

Externa länkar 
 Statoids

Jemens guvernement